Дінара Сафіна була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в третьому колі її перемогла Чжен Цзє.

Флавія Пеннетта виграла титул, перемігши у фіналі Саманту Стосур з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Draw

LA Women's Tennis Championships
2009